António Dias dos Santos (1922-1986) – ciclista portoghese
 Antônio Dias dos Santos, noto come Toninho (1948-1999) – calciatore brasiliano
 Fernando da Piedade Dias dos Santos (n. 1952) – politico angolano
 Celso Dias dos Santos, noto come Celso Gavião (n. 1956) – ex calciatore brasiliano
 Hamílton Timbirá Dias dos Santos Júnior, noto come Juninho Petrolina (n. 1974) – calciatore brasiliano